Vincent Dietschy (1964 - ), cinéaste français ;
 Paul Dietschy, historien et sociologue du sport.

Lien externe 
 
Patronyme alsacien